Imagination puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Imagination, revista estadounidense de ciencia ficción.
Imagination,  trío británico de soul, funk y post-disco.
Imagination, álbum de estudio de Brian Wilson.
 Imaginations, álbum de estudio de Molly Nilsson.